Cache River bezeichnet folgende Flüsse:

in Kanada:
 Cache River (Churchill River), in Neufundland und Labrador
 Cache River (Kawnipi Lake), im Rainy River District in Ontario
 Cache River (Lake Nipissing), im Nipissing District in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Cache River (Ohio River), Illinois
 Cache River (White River), in Arkansas